MEmu — условно-бесплатная (относится к adware, внутри Android установлен лончер, рекламирующий другие приложения и дополнительно закреплены 2 ярлыка неустановленных приложений) программа для запуска Android-приложений на компьютере под управлением ОС Windows. Программа может работать как в оконном, так и в полноэкранном режиме. Поддерживает большинство приложений Google Play.

Возможности 
 Запуск Android-приложений на PC без использования телефона.
 Гибкая настройка (CPU, объём памяти, разрешение, модель устройства, панель навигации, root-режим, выбор рендера OpenGL или DirectX и другие)
 Привязка клавиш клавиатуры / джойстика для большего удобства в играх
 Симуляция GPS-положения
 Совместный доступ к файлам между Windows и Android
 Быстрая установка APK-файлов перетаскиванием
 Создание / клонирование / удаление Android-системы в один клик (поддерживается OVA)
 Выбор версии Android 4.4.4, 5.1.1 или 7.1
 Многоязычный интерфейс, в том числе на русском языке

Недостатки 
 Закрытый исходный код.
 Требуется поддержка VT процессором
 Версия Android 5.1.1 плохо запускает приложения, но способна запустить игры, не запускающиеся на Android 4.4.4
 Наличие неотключаемой рекламы
 Не рекомендуется запускать в другой виртуальной машине

См. также 
 Виртуализация
 Android
 Эмулятор
 Andy - эмулятор
 BlueStacks App Player
 Droid4X
 Genymotion
 NoxPlayer

Примечания

Ссылки 
 
 MEmu Android Emulator for PC Review / Playroider
 Выбираем эмулятор OC Android для Windows: MEmu и Genymotion / Overclockers
 MEmu / Chip.de